Het Nederlands kampioenschap dammen 2020 werd van 27 mei tot en met 5 juni 2021 (met 2 rondes op 29 en 31 mei en 3 juni) in Kraggenburg gespeeld. 
Nederlands kampioen werd Jan Groenendijk met 19 punten uit 13 partijen en winst in de barrage om de titel tegen de met hem puntgelijk geëindigde titelverdediger Alexander Baljakin. 
Roel Boomstra won de barrage om de 3e plaats van Wouter Sipma.

Uitstel wegens Corona
Het toernooi zou oorspronkelijk van 10 tot en met 18 april 2020 worden gespeeld

maar werd vanwege het coronavirus uitgesteld.

Kwalificatie
De top-3 van 2019, bestaande uit kampioen Alexander Baljakin en de nummers 2 Jan Groenendijk en Wouter Sipma, had zich direct voor het NK 2020 geplaatst. 
8 deelnemers plaatsten zich via de halve finales. 
Tot slot kreeg Martijn van IJzendoorn, die in 2019 de 4e plaats opeiste, een sponsorplaats toegewezen
. 
Later werd Roel Boomstra hieraan toegevoegd om zich in het toernooi voor te bereiden op de match om de wereldtitel die later in 2021 zou worden gespeeld.

Daarvoor werd het toernooi uitgebreid naar 14 deelnemers en nam ook eerste reserve Andrew Tjon A Ong deel aan het toernooi.

Scoretabel

Barrages

Barrage om het kampioenschap

Barrage om de 3e plaats

Externe link
Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 2020
Nederlands kampioenschap dammen
Afgelast of uitgesteld evenement vanwege de coronacrisis in Nederland
Dammen
Dammen